

Patronyme 
 Claude Mathieu de Gardane

Toponyme 

 Ben Gardane (délégation)
 Ben Gardane